

Cancelleria 
 3H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 3H – codice vettore IATA di Air Inuit